

Persone
 Fabio Albarelli (1943-1995) – velista italiano
 Giacomo Albarelli (1570-1580 – 1644) – pittore italiano

Altro
 Albarelli – recipienti usati nelle farmacie per contenere spezie

Pagine correlate
 Albarello